

События 

 Возмущение в Англии подавлено архиепископом Кентерберийским.
 Воспользовавшись пленением Ричарда Львиное Сердце, его брат Иоанн Безземельный поклялся французскому королю Филиппу II Августу. Французский монарх приступил к отвоеванию Нормандии у англичан.
 Около 1193 года — болгары в своих набегах доходили до Адрианополя.
 Смерть Салаха ад-Дина. Его владения (Египет, Хиджаз, Палестина, Сирия и Верхняя Месопотамия) разделены между его наследниками. Египет стал обособленным государством.
 Кутб ад-Дин Айбак захватил Дели. Гуриды оккупировали Бихар. Началось сооружение мечети Кутб-Минар в Дели.
 Разрушен «буддийский университет» Наланда.
 Папа римский Целестин III издал буллу о начале Ливонского крестового похода.
 Основание города Чернобыль.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1193 году
 Альберт Великий — средневековый немецкий философ, теолог, учёный.
 Усман Джузджани — персидский историк XIII века.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1193 году
 Салах ад-Дин — султан Египта и Сирии — представитель династии Айюбидов, военачальник, мусульманский лидер XII века.
 Робер IV, сеньор де Сабле́ — великий магистр ордена тамплиеров с 1191 года.

См. также